Guerra Social pode referir-se a:

 Guerra Social (357-355 a.C.), ou Guerra dos Aliados, que teve lugar entre Atenas com a sua Segunda Confederação Ateniense, contra as cidades aliadas de Quios, Rodes e Cós e a independente Bizâncio.
 Guerra Social (91–88 a.C.), também conhecida como Guerra Italiana ou Guerra Mársica, que teve lugar entre a República Romana e outras cidades da Península Itálica.
 A Guerra Social, periódico anarquista fundado em 1909 na cidade brasileira de São Paulo

Desambiguação